een bladwijzer (boek)
 Boekenleggers, een televisieprogramma op Netflix